Masahiro Andō, Masahiro Andoh o Masahiro Ando puede hacer referencia a:

 Masahiro Andō (安藤 正浩), animador japonés.
 Masahiro Andō (安藤 真裕), director japonés de animé.
 Masahiro Andō (安藤 正裕), futbolista japonés.
 Masahiro Andō (安藤 正容), músico japonés.